Фёдор (Фридрих) Густавович Пилар фон Пильхау (; 1835 — после 1862) — отставной майор, герой штурма Карса в 1855 году.

Биография 
Происходил из баронского рода Эстляндской губернии, родился в 1835 году. Сын директора Департамента военных поселений генерал-лейтенанта Густава Фёдоровича Пилара фон Пильхау.

Образование получил в Пажеском корпусе, из которого выпущен 11 июня 1855 года поручиком в Грузинский гренадерский полк. Сразу же по прибытии на Кавказ, Пилар фон Пильхау оказался под Карсом и принял участие в неудачном штурме этой крепости.

14 декабря 1855 года барон Пилар фон Пильхау был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 9885 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)

В этом бою он был сильно ранен в ноги.

4 июля 1856 года барон Пилар фон Пильхау был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк поручиком. 2 апреля 1858 года переведён в Минский пехотный полк с чином капитана. В 1859 году он получил в командование роту Одесского егерского полка. В 1862 году вышел в отставку с чином майора и дальнейшая его судьбы невыяснена.

Его брат Николай был генерал-лейтенантом.

Примечания

Источники 
 
 
 Казбек Г. Военная история Грузинского гренадерского полка в связи с историей Кавказской войны. — , 1865. — С. 219.
 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1984). Биографии бывших пажей с портретами. — Фридрихсгамн, 1894. — С. 499—500.
 Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. История лейб-гвардии Преображенского полка. 1683—1883 г. — Т. 4. Приложения. — , 1883. — С. 169 (2-й пагинации).

Фёдор Густавович
Выпускники Пажеского корпуса
Майоры (Российская империя)
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Преображенцы